De samenstelling van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1871-1875 biedt een overzicht van de Tweede Kamerleden in de periode na de Tweede Kamerverkiezingen van 13 juni 1871. De zittingsperiode ging in op 18 september 1871.

Nederland was verdeeld in 41 kiesdistricten. Om een district te winnen moest een kandidaat de absolute meerderheid van uitgebrachte stemmen verwerven. Indien nodig werd een tweede verkiezingsronde gehouden tussen de twee hoogstgeplaatste kandidaten uit de eerste ronde. Om de twee jaar werd de helft van de Tweede Kamer vernieuwd, om die reden werd op 13 juni 1871 slechts een tweede van de leden van de Tweede Kamer verkozen, de andere helft was immers verkozen bij de Tweede Kamerverkiezingen van 8 juni 1869. Op 10 juni 1873 werden periodieke verkiezingen gehouden om de andere helft van de Tweede Kamer te vernieuwen.

Samenstelling na de verkiezingen van 13 juni en 27 juni 1871

Liberalen (33 zetels)
Dirk van Akerlaken
Willem Adriaan Bergsma
Sybrand van Beyma thoe Kingma
Charles Antoine de Bieberstein Rogalla Zawadsky
François Willem Cornelis Blom
Barend Brouwer
Jacob Leonard de Bruyn Kops
Eppo Cremers
Albertus van Delden
Cornelis Fock
Isaäc Dignus Fransen van de Putte
Willem Theodore Gevers Deynoot
Sybrand Hingst
Samuel van Houten
Willem Jonckbloet
Klaas Harshoorn de Jong
Jan Kappeyne van de Coppello
Michiel Johan de Lange
Donald Jacob Mackay
Charles Jean François Mirandolle
Antony Moens
Albertus van Naamen van Eemnes
Lucas Oldenhuis Gratama
Willem Hubert Pijls
Karel Anton Rombach
Jan Karel Hendrik de Roo van Alderwerelt
Derk de Ruiter Zijlker
Jan Willem Hendrik Rutgers van Rozenburg
Johannes Albertus Sandberg
Hendrik Jan Smidt
Thomas Joannes Stieltjes
Johannes Tak van Poortvliet
Schelte Wybenga

Thorbeckianen (14 zetels)
Johannes Baptista Bots
Jan Pieter Bredius
Jacob Dam
Willem Hendrik Dullert
Gerard Dumbar
Daniël van Eck
Jan Heemskerk Bzn.
Wieger Hendrikus Idzerda
Jacob Johan van Kerkwijk
Lambertus Eduard Lenting
Gijsbertus Martinus van der Linden
Paul Therèse van der Maesen de Sombreff
Willem Adriaan Viruly Verbrugge
Rembertus Westerhoff

Conservatieven (14 zetels)
Warnardus Cornelis Mathildus Begram
Ernest Louis van Hardenbroek van Lockhorst
Johannes Jerphaas Hasselman
Jan Heemskerk Azn.
Eduard Herman s' Jacob
Nicolaas Pieter Jacob Kien
Johannes van Kuijk
Evert du Marchie van Voorthuysen
Johannes Leonardus Nierstrasz C.Jzn.
Gerlach Cornelis Johannes van Reenen
Cornelis Ascanius van Sypesteyn
Pieter Hendrik Taets van Amerongen tot Natewisch 
Willem Wintgens
Julius van Zuylen van Nijevelt

Conservatief-Katholiek (12 zetels)
Jan Hendrik Arnoldts
Ferdinand Hendrik Hubert Borret
Johannes Maria Benedictus Josephus van der Does de Willebois
Leopold Haffmans
Petrus van den Heuvel
Christianus Joannes Antonius Heydenrijck
Aloysius Franciscus Xaverius Luyben
Carel van Nispen tot Sevenaer
Joannes Antonius Christianus Arnoldus van Nispen van Sevenaer
Petrus Johannes Antonius Smitz
Johannes Baptista Arnoldus Josephus Maria Verheyen
Franciscus Johannes Emilius van Zinnicq Bergmann

Conservatief-Protestants (3 zetels)
Willem Maurits de Brauw
Cornelis van Foreest
Mari Aert Frederic Henri Hoffmann

Antirevolutionairen (3 zetels)
Jan Willem van Loon
Pieter Hendrik Saaymans Vader
Otto van Wassenaer van Catwijck

Conservatief-Liberaal (1 zetel)
Carel Marius Storm van 's Gravesande

Bijzonderheden
 In 3 kiesdistricten was een herverkiezing nodig vanwege het niet-behalen van de absolute meerderheid door de hoogst geëindigde kandidaat. Deze tweede ronde werd op 27 juni 1871 gehouden.
 Cornelis Fock (liberalen) werd verkozen in twee kiesdistricten, Amsterdam en Haarlem. Hij opteerde voor Amsterdam, als gevolg hiervan vond op 6 juli 1871 een nieuwe verkiezing plaats in Haarlem, waarbij Jan Kappeyne van de Coppello werd verkozen.

Tussentijdse mutaties

1871
 18 september: Johannes Jerphaas Hasselman (conservatieven) vertrok uit de Tweede Kamer. Bij een tussentijdse verkiezing op 10 oktober 1871 in Tiel werd Theo van Lynden van Sandenburg (conservatief-protestanten) verkozen als zijn opvolger. Hij werd op 17 oktober dat jaar geïnstalleerd.
 30 november: Cornelis Fock (liberalen) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot Commissaris des Konings in Zuid-Holland. Bij een tussentijdse verkiezing op 5 december 1871 in Amsterdam werd Michel Henry Godefroi verkozen als zijn opvolger. Hij werd op 11 december dat jaar geïnstalleerd.

1872
 6 juli: Albertus van Delden en Isaäc Dignus Fransen van de Putte (beiden liberalen) namen ontslag om minister van respectievelijk Financiën en Koloniën te worden in het kabinet-De Vries-Fransen van de Putte. Bij tussentijdse verkiezingen op 1 augustus 1872 in respectievelijk Dordrecht en Rotterdam werden Pieter Blussé van Oud-Alblas (thorbeckianen) en Otto van Rees (liberalen) verkozen als hun opvolgers. Beiden werden op 17 september dat jaar geïnstalleerd.
 29 september: Jan Heemskerk Bzn. (thorbeckianen) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot lid van de Raad van State. Daarom werden op 22 oktober en 5 november 1872 tussentijdse verkiezingen gehouden in Amsterdam. In de tweede stemronde werd Jolle Albertus Jolles (liberalen) verkozen, die op 18 november dat jaar werd geïnstalleerd.

1873
 2 februari: Antony Moens (liberalen) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot inspecteur van het lager onderwijs in de provincie Utrecht. Bij een tussentijdse verkiezing op 25 februari 1873 in Sneek werd Moens herkozen, waarna hij op 3 maart dat jaar werd geïnstalleerd.
 22 februari: Pieter Hendrik Taets van Amerongen tot Natewisch (conservatieven) overleed. Daarom werden op 18 maart en 1 april 1873 tussentijdse verkiezingen gehouden in Leiden. In de tweede stemronde werd Isaäc Lambertus Cremer van den Berch van Heemstede (antirevolutionairen) verkozen, die op 22 april dat jaar werd geïnstalleerd.
 10 juni: bij periodieke verkiezingen werd de helft van de Tweede Kamer herkozen. In respectievelijk Eindhoven en Maastricht werden Johannes Baptista Bots en Paul Therèse van der Maesen de Sombreff (beiden thorbeckianen) verslagen door respectievelijk Antonius van Baar en Guillaume Eugène François Xavier Mathias Kerens de Wylré (beiden conservatief-katholieken). In respectievelijk Roermond en 's-Gravenhage werden Jerôme Lambrechts (conservatief-katholieken) en Rutger Jan Schimmelpenninck van Nijenhuis (conservatieven) verkozen ter vervanging van respectievelijk Willem Hubert Pijls (liberalen) en Cornelis Ascanius van Sypesteyn (conservatieven), die niet meer opkwamen. De nieuwe Tweede Kamerleden werden op 15 september 1873 geïnstalleerd.
 24 juni: In de kiesdistricten Almelo, Amsterdam, Delft, Dokkum, Gorinchem, Gouda, Leiden en Utrecht was een herverkiezing nodig vanwege het niet-behalen van de absolute meerderheid door de hoogst geëindigde kandidaat. In respectievelijk Almelo, Amsterdam, Gorinchem en Utrecht werden Gijsbertus Martinus van der Linden (thorbeckianen), Jolle Albertus Jolles (liberalen), Jan Heemskerk Azn. (conservatieven) en Evert du Marchie van Voorthuysen (conservatieven) verslagen door respectievelijk Herman Albrecht Insinger, Gerhardus Fabius (beiden conservatieven), James John Teding van Berkhout (antirevolutionairen) en Jan Messchert van Vollenhoven (conservatieven). In Dokkum werd Binnert Philip van Harinxma thoe Slooten (liberalen) verkozen ter vervanging van Sybrand van Beyma thoe Kingma, die geen kandidaat meer was. De nieuwe Kamerleden werden op 15 september 1873 geïnstalleerd.
 15 juli: Willem Hendrik Dullert (thorbeckianen) was bij de periodieke verkiezingen van 10 juni 1873 verkozen in twee kiesdistricten, Arnhem en Deventer. In Deventer was hij verkozen in plaats van Gerard Dumbar (thorbeckianen), die geen kandidaat meer was. Hij opteerde voor Arnhem, als gevolg hiervan vond op 15 juli 1873  een herverkiezing plaats in Deventer, waarbij Alex Schimmelpenninck van der Oye (antirevolutionairen) werd verkozen. Hij werd op 15 september 1873 geïnstalleerd.
 31 augustus: Otto van Rees (liberalen) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot vicepresident van de Raad van Indië. Bij een tussentijdse verkiezing op 4 oktober 1873 in Rotterdam werd Rudolf Pieter Mees R.Azn. verkozen als zijn opvolger. Hij werd op 4 oktober dat jaar geïnstalleerd.
 8 december: Mari Aert Frederic Henri Hoffmann (conservatief-protestanten) vertrok uit de Tweede Kamer vanwege zijn gevorderde leeftijd. Om die reden werden op 6 en 20 januari 1874 tussentijdse verkiezingen gehouden in Gouda. In de tweede stemronde werd Abraham Kuyper (antirevolutionairen) verkozen, die op 20 maart dat jaar werd geïnstalleerd.
 10 december: Aloysius Franciscus Xaverius Luyben (conservatief-katholieken) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot kantonrechter in 's-Hertogenbosch. Bij een tussentijdse verkiezing op 6 januari 1874 in Breda werd Luyben herkozen, waarna hij op 26 februari dat jaar werd geïnstalleerd.

1874
 10 januari: Willem Maurits de Brauw (conservatief-protestanten) overleed. Om die reden werden op 13 en 27 februari 1874 tussentijdse verkiezingen gehouden in Gouda. In de tweede stemronde werd Marinus Bichon van IJsselmonde (antirevolutionairen) verkozen, die op 4 maart dat jaar werd geïnstalleerd.
 25 maart: Rembertus Westerhoff (thorbeckianen) overleed. Bij een tussentijdse verkiezing op 21 april dat jaar in Appingedam werd Jan Schepel (liberalen) verkozen als zijn opvolger. Hij werd op 29 april 1874 geïnstalleerd.
 1 juni: Ernest Louis van Hardenbroek van Lockhorst (conservatieven) nam ontslag om gezondheidsredenen. Daarom werden op 23 juni en 7 juli dat jaar tussentijdse verkiezingen gehouden in Amersfoort. In de tweede stemronde werd Willem van Goltstein van Oldenaller (conservatieven) verkozen, maar die nam zijn benoeming niet aan naar aanleiding van zijn benoeming tot minister van Koloniën in het kabinet-Heemskerk-Van Lynden van Sandenburg. Bij een tussentijdse verkiezing op 17 september dat jaar werd Matthias Margarethus van Asch van Wijck (antirevolutionairen) verkozen als zijn opvolger. Hij werd op 24 september dat jaar geïnstalleerd.
 26 augustus: Theo van Lynden van Sandenburg (conservatief-protestanten) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot minister van Justitie in het kabinet-Heemskerk-Van Lynden van Sandenburg. Daarom werden op 15 en 29 september dat jaar tussentijdse verkiezingen gehouden in Tiel. In de tweede stemronde werd Hendrik Anthon van Rappard (conservatieven) verkozen, die op 5 oktober 1874 werd geïnstalleerd.
 1 september: Jan Karel Hendrik de Roo van Alderwerelt (liberalen) nam ontslag vanwege zijn promotie tot majoor der infanterie. Bij een tussentijdse verkiezing op 29 september dat jaar in Leeuwarden werd de Roo van Alderwerelt herkozen, waarna hij op 5 oktober 1874 werd geïnstalleerd.
 21 september: Dirk van Akerlaken (liberalen) nam ontslag vanwege zijn installatie tot lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Daarom werden op 13 en 27 oktober dat jaar tussentijdse verkiezingen gehouden in Hoorn. In de tweede stemronde werd Isaäc Dignus Fransen van de Putte verkozen, die op 18 november 1874 werd geïnstalleerd.
 8 oktober: Binnert Philip van Harinxma thoe Slooten (liberalen) nam ontslag vanwege zijn herbenoeming tot kantonrechter in Beetsterzwaag. Bij een tussentijdse stemming op 3 november 1874 in Dokkum werd van Harinxma thoe Slooten herkozen, waarna hij op 16 november dat jaar werd geïnstalleerd.

1875
 5 mei: Joannes Antonius Christianus Arnoldus van Nispen van Sevenaer (conservatief-katholieken) overleed. Bij een tussentijdse verkiezing op 1 juni dat jaar in Nijmegen werd Raphaël Alexander Johannes Boudewinus Maria van Nispen van Sevenaer verkozen als zijn opvolger. Hij werd op 10 augustus 1875 geïnstalleerd.
 13 mei: Johannes van Kuijk (conservatieven) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot Commissaris des Konings in Drenthe. Daarom werden op 8 juni en 22 juni 1875 verkiezingen gehouden in Delft. In de tweede stemronde werd François de Casembroot verkozen, die op 10 augustus 1875 werd geïnstalleerd.
 22 mei: Cornelis van Foreest (conservatief-protestanten) overleed. Bij een tussentijdse verkiezing op 8 juni dat jaar in Alkmaar werd Willem van der Kaay (liberalen) verkozen als zijn opvolger. Hij werd op 10 augustus 1875 geïnstalleerd.
 29 juni: Jacob Dam (liberalen) overleed. Bij een tussentijdse verkiezing op 20 juli dat jaar in Zutphen werd Johannes Tak van Poortvliet (liberalen) verkozen als zijn opvolger. Hij werd op 10 augustus 1875 geïnstalleerd.
 10 juli: Johannes Tak van Poortvliet (liberalen) nam ontslag vanwege zijn kandidaatstelling bij de tussentijdse verkiezing in Zutphen. Bij een tussentijdse verkiezing op 3 augustus dat jaar werd Gerrit Adriaan Fokker (thorbeckianen) verkozen als zijn opvolger. Hij werd op 10 augustus dat jaar geïnstalleerd.

Zie ook 
 Samenstelling Tweede Kamer 1868-1871
 Samenstelling Tweede Kamer 1875-1879
 Kabinet-Thorbecke III
 Kabinet-De Vries-Fransen van de Putte
 Kabinet-Heemskerk-Van Lynden van Sandenburg

1871-1875
Nederlandse politiek in 1871
Nederlandse politiek in 1874